Enarete é uma personagem da mitologia grega conhecida por ser mãe de vários personagens.

Árvore genealógica baseada em Pseudo-Apolodoro:

Mitologia grega